Hemmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hemmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Hemmyrtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn